Плоска:
 Плоска — коммуна в Румынии, в жудеце Телеорман.
 Плоска (приток Великой) — река в России, протекает в Кировской области.
 Плоска (приток Вятки) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Республике Коми.
 Плоска (приток Лапшанги) — река в РФ, протекает в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.
 Плоска (приток Южного Буга) — река на Украине, протекает в Хмельницкой области; впадает в Буг в г. Хмельницкий
 Плоска (Большесосновский район) — деревня в Большесосновском районе Пермского края